Bloodworth ist der Familienname folgender Personen:

 Baker Bloodworth (* 1962), US-amerikanischer Filmproduzent
 Dominique Bloodworth (* 1995), niederländische Fußballspielerin
 Jimmy Bloodworth (1917–2002), US-amerikanischer Baseballspieler
 Linda Bloodworth-Thomason (* 1947), US-amerikanische Fernsehproduzentin und -autorin 
 Margaret Bloodworth (* 1949), kanadische Politikerin
 Timothy Bloodworth (1736–1814), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Bloodworth (1620–1682), Lord Mayor von London

Bloodworth steht für:

 Bloodworth (Film), einen Film von Shane Dax Taylor aus dem Jahre 2010